Вадер — немецкая и эстонская фамилия. Известные носители:
 Вадер, Артур Павлович (1920—1978) — эстонский государственный и партийный деятель
 Вадер, Ханнес (род. 1942) — немецкий автор-исполнитель